Хосе:

 Хосе — испанское мужское имя, соответствие древнееврейскому имени Иосиф.
 Хосе, Франсиско Сиониль (1924—2022) — филиппинский писатель и публицист, издающий книги на английском языке.

См. также 
 Жозе